Ольшина (польск. Olszyna) — многозначный термин; топоним.

 Ольшина — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Любаньский повят.
 Ольшина — городско-сельская гмина волость в Польше, входит как административная единица в Любаньский повят.
 Ольшина — хутор в Ошмянском районе Гродненской области Белоруссии.

 Ольшина-Вильчинский, Юзеф (1890—1939) — генерал Войска Польского.